Bernstein steht für:

 Bernstein, ein fossiles Harz
 Bernstein (Familienname), Personen mit dem Familiennamen Bernstein
 Bernstein (Band), eine Musikgruppe aus Limburg
 Betty Bernstein, Comicfigur und Maskottchen
 (4476) Bernstein, Hauptgürtelasteroid
 Bernstein (Rose), eine Rosensorte

Gemeinden und Orts- bzw. Gemeindeteile:
 Bernstein am Wald, Gemeindeteil der Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Bernstein (Windischeschenbach), Gemeindeteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Bernstein (Wunsiedel), Gemeindeteil der Stadt Wunsiedel im Fichtelgebirge, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Bernstein (Burgenland), Gemeinde im Bezirk Oberwart, Österreich
 Bernstein (Gemeinde Hirschegg-Pack), Ortsteil von Hirschegg in der Steiermark
 Pełczyce (ehemals „Bernstein im Landkreis Arnswalde, Pommern“), eine Stadt in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Burschtyn („Bernstein“), Stadt in der Ukraine
 Bernštejn, Wüstung in der Gemeinde Rybník, Okres Domažlice, Tschechien

geografische Orte:
 Bernstein (Nordschwarzwald), ein Berg im Nordschwarzwald
 Burg Bernstein (Burgenland), eine Burg im Burgenland
 Burg Bernstein (Elsass), eine Burgruine in den elsässischen Vogesen
 Kloster Bernstein, ehemalige Zisterze in Pełczyce
 Mount Bernstein, Antarktika
 Schloss Bernstein, ein Schloss in Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Burgstall Bernstein, eine abgegangene mittelalterliche Höhenburg im Frankenwald

Siehe auch:
 Satz von Bernstein-Doetsch
 Julius-Bernstein-Hypothese
 Gramm-Bernstein Motor Truck Corporation
 Bernstein-Test
 Pernstein
 Bärnstein
 Berenstein
 Bursztyn für Schreibvarianten aus dem Polnischen und Jiddischen